Helvig Holštýnsko-Rendsburská (1398 – 1436) byla šlesvickou vévodkyní a holštýnskou hraběnkou z rodiny Schauenburků a předek dánských královských rodů Oldenburků a Glücksburků.

Helvig se narodila jako dcera Gerharda VI. Holštýnsko-Rendsburského a jeho manželky Kateřiny Alžběty Brunšvicko-Lüneburské. Jejím bratrem byl holštýnský hrabě Adolf VIII.

18. dubna 1417 se Helvig provdala za knížete Baltazara z Werle, který zemřel v roce 1421 na mor. V roce 1423 se provdala hraběte Dětřicha Oldenburského, s nímž měla několik dětí:

 Kristián I. Dánský (1426–1481), král dánský, norský a švédský, zakladatel dánské větve oldenburské dynastie, ⚭ 1449 Dorotea Braniborská (1430/31–1495)
 Mořic V. z Delmenhorstu (1428–1464)
 Gerhard VI. Oldenburský (1430–1500), hrabě oldenburský
 Adléta Oldenburská (1425–1475)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Šlesvické vévodkyně
Schauenburkové
Narození v roce 1398
Úmrtí v roce 1436
Ženy